Untouchables (« intouchables ») peut faire référence à :
Untouchables, un groupe de musique californien ;
Untouchables, un album de Korn.

Voir aussi